ТЧЗ — многозначная аббревиатура:
 ТЧЗ — техническая часть задания
 ТЧЗ — заместитель начальника локомотивного депо

См. также 
  — аббревиатура латиницей